El Coll d'en Tillet és una collada dels contraforts nord-orientals del Massís del Canigó, a 1.311 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de la Bastida, a la comarca del Rosselló, i de Vallmanya, a la del Conflent (Catalunya del Nord).

Està situat a la zona sud-oest del terme de la Bastida, i a la sud-est del de Vallmanya. És a la carena que davalla cap al nord des del Puig de l'Estella, a ponent del Bosc de la Bastida i al nord-est de la Repalona, de Vallmanya.

Forma part de nombroses rutes excursionistes del Massís del Canigó, com la del Balcó del Canigó.

Referències 

Colls del Rosselló
Geografia de la Bastida
Colls de Vallmanya